Onias I was hogepriester en de Joodse tempel in Jeruzalem rond 300 v.Chr. Hij was een zoon van Jaddua, die voor hem het ambt had bekleed, en behoorde tot de familie van de Oniaden. Hij was de eerste hogepriester in de periode van Ptolemeese overheersing.

Het boek I Makkabeeën vermeldt een hogepriester Onias die correspondeerde met koning Areus van Sparta. Het is echter niet duidelijk of het hier gaat om Onias I of Onias II en of de correspondentie plaatsvond met Areus I of Areus II (Flavius Josephus meent dat de correspondentie plaatsvindt met Onias III, maar dit is in ieder geval niet juist, aangezien er toen geen koning Areus over Sparta regeerde). Overigens wordt door historici nogal eens getwijfeld aan de echtheid van de door de Makkabeeënschrijver geciteerde brieven.

Onias werd opgevolgd door zijn zoon Simon I.

Stamboom 

Joods hogepriester
Persoon in de 4e eeuw v.Chr.